Huit bâtiments de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Minerva, d'après la déesse de la mythologie romaine Minerve (en ). 

 , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 32 canons, lancé en 1759, capturé par les Français en 1778, repris en 1781 et rebaptisé HMS Recovery. Vendu en 1784.
 , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 38 canons, lancé en 1780, reconverti en navire de transport de troupes sous le nom de  en 1798, démantelé en 1803.
 , un vaisseau ravitailleur armé de 29 canons, acheté en 1781 et vendu 1783.
 HMS Minerva, une frégate française de 36 canons qui est capturée par la Royal Navy en 1795 et qui prend 48 canons, reprise par les français en 1803 et renommée Canonnière, vendue au commerce en 1809.
 , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 32 canons, lancé en 1805 et démantelé en 1815.
 , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 46 canons, lancé en 1820, affecté au service de port en 1861, et vendu en 1895.
 , un croiseur de classe Eclipse, lancé en 1895 et vendu en 1920.
 , le monitor M33 converti en mouilleur de mines côtier et renommé en 1925, transformé en « boom defence workshop » C23(M), en ponton C23 en 1946, connu par la suite sous le nom RMAS Minerva.
 , une frégate de classe Leander, lancée en 1964 et vendue en 1993 pour démantèlement.

Voir aussi 
 
 
 

Nom de bateau de la Royal Navy